

Localité 
 Suva est la capitale des Fidji.

Assurance-accidents 
 Suva, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents.